Firefighter est une série télévisée réalisée en 1986 par Robert Michael Lewis.
Firefighter est un film réalisé en 2005 par Vanessa Ruane.